Лас Амелијас има више значења:

 Лас Амелијас, Лас Аумелијас (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Амелијас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Амелијас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Амелијас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику